Старая Михайловка — название населённых пунктов:

Россия 
 Старая Михайловка — село в Ромодановском районе Мордовии.
 Старая Михайловка — село в Альметьевском районе Татарстана.

Украина 
 Старая Михайловка — село в Зеньковском районе Полтавской области.